YLO steht für:
 Flughafen Shilo, Manitoba, Kanada (IATA-Code)
 Yellow im militärischen Farbencode zur Bewertung von Bewölkung, siehe METAR #Colour-Code

ylo steht für:
 Naluo, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung